Baron Prášil může být:

 Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, německý voják a cestovatel, zvaný též Baron Prášil
 Baron Prášil (kniha) – kniha německého spisovatele Gottfrieda Augusta Bürgera z roku 1786 volně inspirovaná osudy barona von Münchhausen
 Baron Prášil (film, 1940) – český film režiséra Martina Friče, později přejmenovaný na Když Burian prášil
 Baron Prášil (film, 1962) – český film režiséra Karla Zemana z roku 1962
 Baron Prášil (muzikál) – český muzikál
 Baron Prášil – povídka Bohumila Hrabala z knihy Perličky na dně
 Hostina barona Prášila – česká rozhlasová hra  z roku 2006, autor Michal Lázňovský, osoby a obsazení: Ladislav Frej (Baron Prášil), Květa Fialová (hraběnka), Dana Černá (dáma / Venuše), Jiří Lábus (poživačný host / sultán), David Novotný (host / Bucefalos / pokladník / důstojník), Vladimír Brabec (hrabě / kapitán / Vulkán), Michal Zelenka (Rychlonožka), Vladimír Javorský (Bystroouško), Pavel Batěk (Střelec), Martin Zahálka (Herkules-silák), Miroslav Etzler (Fukač), Radek Holub (majordomus / dveřník / kanonýr / kat / velvyslanec na Měsíci / námořník) a další; hudba: Petr Mandel, režie: Aleš Vrzák.
 Dobrodružství barona Prášila – knížka pro mládež (česky), Ludmila Grossmannová Brodská, vydal Jos. Vilímek v Praze, 1895
 Pan baron Prášil a jeho podivuhodná dobrodružství – knížka pro mládež, Ludmila Grossmannová Brodská, 1911, 2. vydání 1924,; pramen neuveden, pravděpodobně volně převyprávěno podle Gottfrieda Augusta Bürgera.

Související články 
Dobrodružství Barona Prášila (kniha) – kniha R. E. Raspeho z roku 1785
Dobrodružství Barona Prášila – britsko-německý film z roku 1988 režiséra Terryho Gilliama

Reference